Івашковецька сільська рада — Вінницька область, Шаргородський район

 Івашковецька сільська рада — колишня сільська рада Новоушицького району Хмельницької області, у серпні 2015 увійшла до складу Новоушицької селищної громади